Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitore Guillaume Raoux che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 6-4, 7-6(10).

Teste di serie

 Henrik Holm (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Shūzō Matsuoka (primo turno)
 Sandon Stolle (primo turno)
 Christo van Rensburg (primo turno)
 Bryan Shelton (secondo turno)
 Jacco Eltingh (secondo turno)
 Jim Grabb (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1992
ATP Tour 1992